The Shooting Range — компіляція американського репера Мессі Марва, видана лейблами City Hall Records, Scalen LLC і Click Clack Records 20 квітня 2010 р. Реліз посів 85-ту сходинку чарту
Top R&B/Hip-Hop Albums.

Список пісень

Посилання 

Альбоми Мессі Марва